Соревнования по бобслею на зимних Олимпийских играх 1936 года прошли с 11 по 15 февраля. В соревнованиях приняло участие 99 спортсменов из 13 стран. Разыгрывались медали среди двоек и четвёрок.

Трасса 
Трасса на горе Ризеркопф была построена ещё к чемпионату мира 1934 года, а к зимним Олимпийским играм 1936 года она была модернизирована. Длина трассы составляла 1525 м, она имела 13 поворотов. Старт производился на высоте 920 м над уровнем моря, финиш был на 129 м ниже. Чтобы построить трассу, лёд с озера Ризерзе нарезался на кирпичи, которые укладывались на трассе рядом и замораживались вместе с помощью жидкого кислорода. Несмотря на то, что лёд оказался плохого качества, для 1936 года трасса оказалась очень хорошей.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Бобслей на зимних Олимпийских играх 1936